O Grande Prêmio do Japão de 1993 foi a terceira etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 16 a 18 de Abril nos 5.807 km do Suzuka Circuit.

500 cc

GPs de MotoGP de 1993
1993
Desporto no Japão em 1993